

Persone
 Antonello Caporale (1961) – giornalista e scrittore italiano
 Aristide Caporale (1921-1990) – attore italiano
 Elisabetta Caporale (1964) – giornalista sportiva italiana
 Francesco Caporale (1872-1961) – presbitero italiano
 Gaetano Caporale (1815-1899) – storico italiano
 Piergiuseppe Caporale (1941) – giornalista e critico musicale italiano
 Rosario Caporale (1990) – giocatore di football americano italiano
 Vittorio Caporale (1947) – ex calciatore italiano

Altro
 Caporale – primo graduato tra i soldati, che sta a capo di un drappello
 Caporale – mediatore illegale di manodopera e gestore dei lavori
 Caporale d'onore – Nell'Italia fascista era un grado onorifico della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, corrispondente al Maresciallo d'Italia del Regio Esercito, del Grande ammiraglio della Regia Marina e al Maresciallo dell'aria della Regia Aeronautica.
 Istituto G. Caporale – istituto di zooprofilassi Sperimentale